Acest articol prezintă discografia trupei Carla's Dreams.
Trupa a devenit cunoscută odată cu relansarea piesei „P.O.H.U.I” în colaborare cu Inna. Au urmat colaborări cu Delia („Cum ne noi”), Antonia, Loredana ș.a. și single-uri precum „Te rog”, „Sub pielea mea”, „Acele”, „Imperfect”, „Până la sânge” etc.

Albume de studio

Discuri single 

Carla's Dreams